Город в огне

 Город в огне (фильм, 1979) (англ. City On Fire) — художественный фильм 1979 года совместного производства Канады и США, фильм-катастрофа, снятый режиссёром Элвином Ракоффом. 
 Город в огне (фильм, 1987) — боевик Ринго Лэма.